РЭО — аббревиатура, может означать

 Рижский эстрадный оркестр 
 Русское экономическое общество
 Русское энтомологическое общество

  — футбольный клуб из Вильнюса (2005—2012)